Rareș este un nume masculin românesc.

Se poate referi la:

Nume de persoane cunoscute
Petru Rareș, prinț al Moldovei
Iliaș Rareș, prinț al Moldovei
Rareș Mănescu, politician român
Ștefan Rareș, prinț al Moldovei
Rareș Dumitrescu, scrimă român
Rareș Enceanu, fotbalist român
Rareș Șerban, cunoscut sub numele de Chris Serban, fotbalist canadian de origine română
Rareș Soporan, fotbalist român
Rareș Vârtic, fotbalist român
Marietta Rareș actriță română
Rareș Niculescu politican român
Rareș Takács fotbalist român
Elena Rareș principesă sârbă ce a devenit soția domnului Moldovei Petru Rareș
Rareș C. Trifan regizor român de operă și teatru muzical
Ștefania Rareș cântăreață română de muzică populară.

Denumiri geografice
 Rareș, Harghita
 Petru Rareș, Bistrița-Năsăud

Listă de prenume românești 
Listă de nume românești
Listă de domnitori moldoveni